Кочкуровское сельское поселение — муниципальное образование в составе Кочкуровского района Республики Мордовия. Административный центр — село Кочкурово.

Глава администрации — Суркова Наталия Ивановна.

История 
Законом от 17 мая 2018 года, Мураньское и Новопырменское сельские поселения и одноимённые им сельсоветы были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты были включены в Кочкуровское сельское поселение (сельсовет).

Население

Населённые пункты 
Сельское поселение включает 6 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Информация о районе  на сайте Кочкуровского района

Муниципальные образования Кочкуровского района
Сельские поселения Мордовии